Q-waarde (fiets), de afstand tussen de buitenzijden van de cranks
Q-waarde (taalkunde), een eenheid om de communicatiewaarde van een taal te bepalen, gemeten aan de hand van het aantal eerste- en tweedetaalsprekers